Касасимарро () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Манчуэла-Конкенсе. Занимает площадь 49,62 км². Население — 3361 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 93 км.

История 
Город основан в 1653 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Web oficial del Ayuntamiento
 Web NO oficial de Casasimarro
 Web de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

Муниципалитеты Куэнки